Попки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Попки — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Попки — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Попки — деревня в Слонимском районе Гродненской области.
 Попки — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Попки — деревня в Дзержинском районе Минской области.
Попки — до 1920-х годов название деревни Октябрь в Жлобинском районе Гомельской области.

Польша 
 Попки — деревня в гмине Малы-Плоцк, Кольненский повят, Подляское воеводство.

Россия 
 Попки — хутор в Котовском районе Волгоградской области.
 Попки — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Попки — деревня в Опочецком районе Псковской области.